Die Thai Premier League 2014 war die 18. Spielzeit der höchsten thailändischen Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 1996. Die Saison begann am 22. Februar 2014 und wurde am 2. November 2014 beendet.

Buriram United konnte seinen Titel aus der Vorsaison verteidigen und wurde zum insgesamt vierten Mal Meister. Damit qualifizierten sie sich für die AFC Champions League 2015.

In die Thai Premier League Division 1 absteigen mussten:
 Police United
 PTT Rayong FC
 Songkhla United FC
 Air Force Central
 Samut Songkhram FC.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 38 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Anzahl der erzielten Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Mannschaften 
20 Mannschaften nahmen an der Liga teil, darunter 17 Mannschaften aus der Saison 2013 und drei Aufsteiger aus der Thai Premier League Division 1 (Air Force Central FC, Singhtarua FC, PTT Rayong FC).

Personal

Ausrüster/Sponsor

Ausländische Spieler

Tabelle 

Anmerkung:
Bangkok Glass ist als Gewinner des FA Cups für die Play-off-Spiele der AFC Champions League 2015 qualifiziert.

Top Torschützen 
Stand: 2. November 2014.

Top Assists 
Stand: 2. November 2014.

Hattricks

Auszeichnungen

Jährliche Auszeichnungen

Monatliche Auszeichnungen

Spieler des Monats

Trainer des Monats

Ergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Zuschauerzahlen 
-

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga (thai/englisch)
 Football Association of Thailand (thai)
 Thailand Premier League auf FIFA.com (eng)

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014